Das Damendoppel (Rollstuhl) der Australian Open 2019 war ein Rollstuhltenniswettbewerb in Melbourne.

Vorjahressiegerinnen waren Marjolein Buis und Yui Kamiji.

Setzliste

Hauptrunde

Weblinks 
 

Damendoppel
2019